A Battle of the Palouse egy amerikaifutball-, férfikosárlabda-, baseball-, nőikosárlabda-, nőiröplada- és nőilabdarúgás-mérkőzéssorozat az Idaho Vandals és a Washington State Cougars sportcsapatai között.

Amerikai futball

Történet 
Az első játékra 1894 novemberében került sor; ezt a WSC nyerte. Az 1898-as mérkőzést nem játszották le a Vandals csapatában megjelent imposztor, F.J. McFarland miatt. Az Idaho Vandals első győzelmére 1901-ben került sor; a játék eredménye 5–4 lett.

A mérkőzéssorozatban ezidáig a Cougars egymás után 21, míg a Vandals három győzelmet szerzett. Az 1970-es években az 1974-es szezont kivéve minden játékot a WSU nyert. 1979 és 1999 között mindössze két játékra (1982 és 1989) került sor, majd 2007-ig minden évben megrendezték, azonban azóta csak kétszer (2013-ban és 2016-ban).

Mivel a két résztvevő iskola közel helyezkedik el egymáshoz, 1938-tól 1968-ig élt a „The Loser’s Walk” hagyomány, amikor a vesztes csapat játékosainak a saját campusuktól a győztes intézményhez kell sétálniuk, ahonnan visszaszállítják őket (ezt gyakran félreértelmezik, miszerint a veszteseknek a játékot követően saját iskolájukhoz kell menniük). Az 1954-es séta országos hírű lett, mivel ekkor a WSU 29 év óta először vesztett a Vandalsszal szemben; az eredményt követően 2000 hallgató indult útnak Pullmanből Moscow-ba.

Az 1969 novembere és 1970 áprilisa között eltelt fél év alatt mindkét csapat fából készült stadionja leégett (valószínűleg gyújtogatás miatt); a következő évben a „Displaced Bowl” névre keresztelt játékot a spokane-i Joe Albi Stadionban játszották, amely akkor kapott új műfüves borítást (AstroTurf).

1978-ban az NCAA szétválasztotta az első divíziót: a Cougars a Pacific-10 Conference tagjaként az I-A (ma FBS), míg a Vandals a Big Sky Conference tagjaként a II-A (ma FCS) divízióba került. Az 1970-es évek végétől az I-A divízióban kibővítették az ösztöndíjlehetőségeket, a II-A-ban pedig több edzőhelyettesi pozíció meglétét engedélyezték. 1996-ban a Vandals a Big West Conference tagjaként az I-A divízióba került, így újra sor kerülhetett a Battle of the Palouse részeként megtartott mérkőzésekre. 1998 óta minden mérkőzést a WSU Martin Stadionjában rendeztek meg (kivéve a 2003-ast, amire a seattle-i CenturyLink Fielden (akkor Seahawks Stadion) került sor. Az utolsó idahói helyszínű játék az 1966-os volt.

A mérkőzéssorozat jövője 
Robb Akey, a Vandals vezetőedzője (korábban a Cougars védelmi koordinátora) 2008-ban azt mondta, hogy szerinte a mérkőzéseket nem kellene minden évben megrendezni. A férfi karrierje alatt csak 2007-ben volt mérkőzés; az edzőt 2012 októberében elbocsátották, a következő játékra pedig 2013. szeptember 21-én került sor. A független mérkőzések megrendezésének nehézségei miatt 2018-ban a Vandals visszatért az NCAA FCS-ligájába, valamint a Big Sky Conference-be.

Eredmények 
A piros színű cellák a Washington State Cougars, a bézs színűek pedig az Idaho Vandals győzelmeit jelzik.

 Korábban mindkét csapat a Pacific Coast Conference taga volt; az 1922 és 1958 közti játékokat a konferencia részeként rendezték meg.
 A Vandals az 1967–68-as szezonban a College, 1978 és 1995 között pedig az I-AA divíziókban, a Cougars alatti csoportban játszott; a Vandals 2018-tól újra az FCS tagja.
 A WSU-t 1959-ig Washingtoni Állami Főiskolának (WSC) hívták.
 Dennis Erickson mindkét csapat vezetőedzői pozícióját betöltötte.
 Az 1918-as mérkőzés játékoskerete a hadi kiképzésben részt vevő hallgatókból állt; a compiègne-i fegyverszünetet követően korlátozott ütemtervet vezettek be.

Férfi kosárlabda 

Habár az amerikaifutball-mérkőzések az 1980-as években megritkultak, a kosárlabda-mérkőzéseket 1906-tól minden évben megtartják. 1922-től 1959-ig mindkét csapat a Pacific Coast Conference tagja volt, majd annak feloszlásától számítva néhány évig konferenciafüggetlenként játszottak. A függetlenség évei alatt évente négy-öt mérkőzésre is sor került.

A sorozatot jelenleg a WSU vezeti. A Vandals 2014 decemberi győzelme volt a csapat 2002 óta szerzett első győzelme, illetve 1989 óta az első, amelyet Pullmanben szereztek.

Az 1980-as évek elején a Cougars vezetőedzője Don Monson, a Vandalsé pedig George Raveling volt. A moscow-i Kibbie Dome-ban tartott mérkőzésen 11 ezren vettek részt. A Vandals a hosszabbítást követően megnyerte a játékot, és továbbjutott a Sweet Sixteenbe (ezzel párhuzamosan Monson elnyerte az NABC Év Edzője díjat). Az 1983-as szezon végén mindkét vezetőedző felmondott: Monson az Oregon Duckshoz, Raveling pedig az Iowa Hawkeyeshoz távozott.

Eredmények 
A piros színű cellák a Washington State Cougars, a bézs színűek pedig az Idaho Vandals győzelmeit jelzik.

Más sportágak 
A két intézmény nőikosárlabda-csapata utoljára 2008 decemberében játszott egymással; a mérkőzést a Cougars nyerte meg. A nőilabdarúgó-csapatok a Vandals labdarúgócsapatának 1998-as megalakulását követően 1999-ben játszottak először; az elmúlt tizenegy alkalmat a WSU nyerte.

A baseballmérkőzések az 1980-as években, a két csapat NCAA-tagsága alatt voltak a legnépszerűbbek; a Vandals az 1980-as szezon után baseballcsapatát megszüntette. A legutolsó mérkőzésen a Vandals megtörte a WSU tizenhárom év óta fennálló veretlenségét.

A két intézményben korábban boxcsapatok is léteztek; a két iskola utoljára 1950-ben találkozott egymással ezen sport keretében, 1954-ben pedig a Vandals törölte a boxot kínálatából, 1960-ban pedig az NCAA is eltávolította azt sportágainak listájából.

Röplabdamérkőzések eredményei 
A röplabdamérkőzés-sorozatot jelenleg a WSU vezeti. A két csapat az 1976-os első mérkőzéstől kezdve évente többször is játszott egymás ellen; az elmúlt években a mérkőzések az iskolák által szervezett tornák keretein belül zajlanak.

A piros színű cellák a Washington State Cougars, a bézs színűek pedig az Idaho Vandals győzelmeit jelzik.

Jegyzetek

Fordítás

További információk 
 Leírás az Idaho Vandals weboldalán 

Washington State Cougars